Víctor Rosselló Nadal (Reus 1844 - 1914) Escriptor
 Víctor Josep Rosselló Martí (Reus 1808 - Bordeus post 1885) Terratinent i alcalde de Reus